St Albans oder St. Albans nach dem Heiligen Alban von England bezeichnet

Orte in England:
 St Albans, Stadt in der Region City and District of St Albans, Hertfordshire, England
 St Albans (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 City and District of St Albans, Region in Hertfordshire

in Australien:
 St. Albans (Victoria), Vorstadt von Melbourne
 St Albans (New South Wales), Dorf am Macdonald River
 St Albans Park (Victoria), Vorstadt von Geelong

in Neuseeland:
 St Albans (Neuseeland), Vorstadt von Christchurch

in den Vereinigten Staaten:
 St. Albans (Maine), Stadt im Somerset County
 St. Albans (Missouri), Ort im Franklin County
 St. Albans (Montana)
 St. Albans (Pennsylvania)
 St. Albans (Queens), Wohnviertel
 St. Albans (City), Stadt im Franklin County, Vermont
 St. Albans (Vermont), Verwaltungseinheit im Franklin County
 St. Albans (West Virginia), Stadt im Kanawha County

St Alban's bezeichnet:
 St Alban’s Head, ein Zutagetreten des Portland-Kalksteins an der Steilküste von Dorset, England

Siehe auch:
 HMS St Albans, mehrere Kriegsschiffe der Royal Navy
 St. Albans Township
 Albanskirche (Kirchen und Klöster)
 Saint Albans
 Saint-Alban (französischer Sprachraum)
 Sankt Alban (deutscher Sprachraum)
 Albani-Psalter